Le sommeil, une perte de conscience.
La période des sommeils des débuts du surréalisme.
Dans un environnement informatique multitâche, une tâche est mise en sommeil lorsqu'il lui est demandé de s'interrompre temporairement.
 David Sommeil, un footballeur français né en 1974.

Voir aussi 
 
 Le Grand Sommeil (homonymie)
 Sommeilles